Bergensfjord ist der Name mehrerer Schiffe:

 Bergensfjord (Schiff, 1913), ein ehemaliges norwegisches Passagierschiff
 Bergensfjord (Schiff, 1956), ein ehemaliges norwegisches Passagierschiff
 Bergensfjord (Schiff, 1993), ein heute unter dem Namen Oslofjord eingesetztes norwegisches Fährschiff der Reederei Fjord Line
 Bergensfjord (Schiff, 2006), ein norwegisches Fährschiff der Reederei Fjord1 und Typschiff der Bergensfjord-Klasse
 Stavangerfjord (Schiff, 2013), ein norwegisches Fährschiff der Fjord Line